Schelesnjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Borissowitsch Schelesnjakow (* 1957), russischer Raketen- und Raumfahrttechniker im Bereich Entwicklung und Produktion
 Wladimir Wassiljewitsch Schelesnjakow (* 1931), russischer Astrophysiker und Hochschullehrer